Андрей Леонидович Кучаев (9 апреля 1939, Москва — 27 мая 2009, Оберхаузен, Германия) — советский писатель-юморист, прозаик, драматург, сценарист.

Биография 
Родился в семье научных работников, отец — Леонид Сулейманович, дагестанец.

Среднюю школу окончил с серебряной медалью. Писать рассказы стал ещё школьником, показывал их Корнею Чуковскому, от которого получил рекомендацию в Литературный институт, но выбрал физику и поступил в МИФИ. Через год перевёлся в Московский электротехнический институт связи.

В 1963 году окончил Институт связи, до 1969 года работал инженером в НИИ «Аэропроект». В 1974 окончил Высшие сценарные курсы.

С 1972 года — член Союза писателей СССР.

Получил известность как писатель-юморист. Начал печататься в 1970 году в «Литературной газете», стал лауреатом конкурса «Золотой телёнок». Печатался также в других газетах и журналах «Юность», «Огонёк», «Крокодил» и др.
Преподавал, в его литературной студии занимались, среди других, Игорь Иртеньев, Александр Кабаков, Виктор Шендерович. В 1993—1995 преподавал также в Новом гуманитарном университете.

Работал заместителем главного редактора журналов «Новая Россия» (переименованный из журнала «Советский Союз»), «Русская виза».

С ноября 1995 жил в Германии в городе Мюльхайм-на-Руре. Публиковался в журналах русской эмиграции «Литературный европеец» и «Мосты», Франкфурт на Майне. Вёл литературный кружок при синагоге.

Скончался от злокачественной опухоли мозга 27 мая 2009 года в Германии, в г. Оберхаузене.

Похоронен на Востряковском кладбище в Москве (уч. 70).

Премии 
 Премия «Золотой телёнок» «Клуба 12 стульев» «Литературной Газеты» (1970).
 Премия им. Н.Островского (1974, за повесть «Тёплое место»).
 Лауреат конкурса на лучшую пьесу (1983).

Творчество

Книги 
 Мозговая косточка. — , 1973.
 Второй план. — : Правда, 1976 (Библиотека Крокодила № 15 (764)).
 Чаёк. — : Правда, 1986 (Библиотека Крокодила № 16 (1005)).
 Предмет сатиры. Ничего на десерт. — , 1983.
 Блеск глаз. — , 1990.
 Записки Синей Бороды (роман) — «Знамя», 1995. № 2.
 Записки счастливого эмигранта. — , «Гелеос», 2001.
 Трах non stop. — , 2007. — ISBN 978-5-17-045353-5, 978-5-94663-434-2
 Sex Around the Clock: Секс вокруг часов. — , 2009. — ISBN 978-5-17-055587-1, 978-5-94663-543-8

Пьесы 
 Вот какой компот, ребята! (комедия-сказка) — , 1970.
 Городской романс. (лирическая комедия) — , 1976.
 Сольный концерт на Атоммаше. — , 1981.
 Каждый пятый. — , 1983.

Киносценарии 
 1983 — К своим!
 1974 — Засекреченный город

Другие публикации 
 Как стать знаменитым писателем (роман), «Москва» 2002, № 3, 4
 От великого до простого (попытка мемуаров), «Москва» 2003, № 1 2

О нём 
А. Нилин Станция Переделкино: поверх заборов : роман частной жизни. — М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. — ISBN 978-5-17-087072-1

Известные адреса 
Москва, Голиковский переулок

Личная жизнь 
Жена (1964—1969) — Ирина Баталова (Ротова), дочь художника Константина Ротова.

Жена — Галина Соколова

Жена — Татьяна

Жена — Алла, художник

Жена — Раиса Шиллимат

Примечания

Ссылки 
 Андрей Леонидович Кучаев в «Журнальном зале»
 Андрей Кучаев на сайте kino-teatr.ru
 Андрей Кучаев на сайте «Зарубежные задворки»
 
 запись в блоге Виктора Шендеровича
 
 
 Трах non stop, Андрей Кучаев

Выпускники МЭИС
Писатели России по алфавиту
Русские писатели четвёртой волны эмиграции
Похороненные на Востряковском кладбище